MOC peut faire référence à :
 Mars Orbiter Camera, la caméra haute résolution de la sonde américaine Mars Global Surveyor,
 Match on Card, une technologie pour la biométrie,
 Meridional Overturning Circulation, terme anglais pour circulation thermohaline.
 Meta Object Compiler, un compilateur de méta-objets.
 Méthode ouverte de coordination, une procédure de rapprochement des différentes politiques nationales utilisées dans l'Union européenne,
 Mobile Originated Call, dans les réseaux GSM,
 Mouloudia olympique de Constantine, un club de football
 Mouvement ouvrier chrétien, une organisation chrétienne de Belgique,
 Mouvement des objecteurs de conscience devenu Mouvement de l'objection de conscience en 1999, à l'origine, une sorte de syndicat d'appelés en service civil apparu en 1981 à la suite de la dissolution de la Fédération des objecteurs (FEDO).
 Mouvement des objecteurs de croissance, un mouvement libertaire
 Music On Console, lecteur audio Ncurses pour Unix/Linux.
 Microsoft Office Communicator, un logiciel de communication d'entreprise.
 Mise en œuvre conjointe, un mécanisme de compensation carbone introduit par le protocole de Kyoto
 Masters of Ceremony, groupe néerlandais de musique électronique
 Mozambique, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 My Own Creation, terme utilisé pour désigner les créations personnelles et originales en brique Lego
 Mystérieux objet céleste, un terme ancien utilisé par les astronomes pour désigner un OVNI ou un PAN.
 Mort aux cons

Code